Владимир Богданович:
 Богданович, Владимир (род. 1986) — сербский футболист, полузащитник.
 Богданович, Владимир Ангелович (1906—1941) — советский театральный художник.
 Богданович, Владимир Владимирович (род. 1926) — деятель спецслужб, педагог, полковник государственной безопасности. 
 Богданович, Владимир Терентьевич (1928—2008) — советский футболист, тренер и спортивный функционер.